anatomisch theater, een ruimte waarin colleges ontleedkunde gegeven werden
 het Leids Anatomisch Theater, het eerste anatomische theater van Nederland, gebouwd aan het eind van de zestiende eeuw
 Theatrum Anatomicum (Amsterdam), een anatomisch theater in de Waag te Amsterdam, gebouwd in 1691
 Theatrum anatomicum (Bauhin), een boek van de Zwitserse botanicus Gaspard Bauhin, gepubliceerd in 1605